Рабдодонтиды (, от названия рода Rhabdodon) — семейство игуанодонтовых динозавров ифраотряда орнитопод. Известны из отложений от готерива до маастрихта Европы и от альба до сеномана Австралии (136,4—66,0 млн лет назад).

Введено в систематику в 2003 году Дэвидом Вейзхемпелем, который определил его как кладу, состоящую из Zalmoxes robustus, Rhabdodon priscus, их недавний общий предок и все его потомки.

Описание 
Представляют собой группу небольших и средних растительноядных форм. Общая длина взрослой особи рода Mochlodon составляла примерно 1,6-1,8 метра. В то время как неполовозрелые особи рода Zalmoxes были немного крупнее (2-2,5 метра), французские экземпляры рода Rhabdodon имели гораздо большую (5-6 метров) длину взрослой особи, что указывает на существенную разницу в размерах тела между западноевропейскими и восточноевропейскими таксонами. Форма черепа и челюстей рабдодонтид похожа на таковые у игуанодонтов. Примитивные представители группы вероятно переходили от четвероногого к двуногому способу передвижения на ювенильной стадии развития. Напротив, позднемеловые рабдодонтиды сохранят квадропедализм вплоть до взрослой жизни, скорее всего, за счет предначального развития. Согласно некоторым анализам, муттабурразавр из Австралии также является рабдодонтидом.

Ближайшие родственники рабдодонтид имеют преимущественно севроамериканское распространение, позволяя предположить, что группа является остатком более древнего и более географически распространенного вида. Рабдодонтиды впервые появляются в летописи окаменелостей во времена раннего мела (баррем). Остатки самого раннего вида найдены на территории Испании (известного под неофициальным названием «Vegagete Ornithopod»), и имеют возраст около 129,4-125,0 миллионов лет. В этом контексте он был причислен к более обширной кладе Rhabdodontomorpha, в которую также входит и муттабурразавр. К началу сантона рабдодонтиды прочно укоренились на европейском континенте. Более того, происходит диверсификация группы с выделением отдельных западных (Rhabdodon) и восточных (Mochlodon, Transylvanosaurus, Zalmoxes) эволюционных линий. На протяжении большей части позднего мелового периода обитали на изолированных островах в западной части архипелага океана Тетис. В это время на территории Иберо-Арморики рабдодонтиды и нодозавриды уступили место гадрозавридам, как доминирующей группе растительноядных динозавров, в то же время на территории Трансильвании рабдодонтиды (Zalmoxes и Transylvanosaurus) и нодозавриды, по-видимому, жили бок о бок с гадрозавроидами и титанозаврами. Летопись окаменелостей показывает, что они сохранились вплоть до позднего мела (маастрихт; 72,1-66,0 миллионов лет назад). Во время маастрихта произошли изменения в фауне динозавров Европы, особенно в Иберо-Арморике, рабдодонтиды уменьшаются в численности и, вероятно, вымирают в начале позднего маастрихта.

Рабдодонтиды диагностируются по следующим признакам: более 12 острых гребней на лингвальной (внутренней) поверхности коронок нижних зубов, участки края подвздошной кости в латеральной проекции переходят от прямого к слегка выпуклому и в передней проекции выражена изогнутость бедренной кости. Потенциальные апоморфии рабдодонтидов также включают сильно закрученный преацетабулярный отросток подвздошной кости, узкий, плохо определяемый вертлужный край подвздошной кости и отсутствие пятой плюсневой кости.

Филогения 
В работе Butler и др. 2008 года рабдодонтиды однозначно попадают в группу к игуанодонтам. McDonald и др. в 2010 году поддержали размещение рабдодонтид внутри игуанодонтов с добавлением в состав семейства муттабурразавра. Однако, в исследовании использовалось только несколько образцов посткраниального скелета муттабурразавра, в то время как материал европейских рабдодонтид был предоставлен в полной мере.

Кладограмма на основе анализа McDonald и др. 2010 года:

Кладограмма по данным Butler и др. 2011 года.

Osi и др. в 2012 году предполагают, что линии западных рабдодонтидов, представленных двумя видами рабдодона из Испании и Франции, и восточных, представленных залмоксесом и Mochlodon из Австрии и Венгрии, разошлись ещё до сантона.

Кладограмма на основе анализа Osi и др. 2012 года:

Примечания 

Iguanodontia
†
Динозавры мелового периода